Makedonikos je klub iz grčkog grada Kozanija.
Adresa:  G. Alexander Sarantaporou  50100 Kozani  Grčka

Uspjesi 
Kup ULEB
Finalist: 2005.

Momčad 

Grčki košarkaški klubovi